Contea di Schuyler o Schuyler County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Schuyler (Illinois)
 Contea di Schuyler (Missouri)
 Contea di Schuyler (New York)